Arnsdorf kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Lubomino (ort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat lidzbarski, 
 Miłkowice (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat legnicki, lat 51,26, long 16,07),

Tjeckien 

 Arnoltice, ort, Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Arnsdorf, Bautzen, kommun, Bautzen, Sachsen,

Österrike
 Arnsdorf, Lamprechtshausen – en tidigare kommun i Lamprechtshausen

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar